Хобот — довгий ніс, що зустрічається у слонів та у деяких тварин ряду неповнозубих
 Хобот — задня видовжена частина лафета польової гармати. Іноді — ствол гармати
 Хобот — частина механізмів, машин, пристроїв, яка формою або функціями нагадує витягнутий ніс тварини.
 Хобот — розмовна назва телетрапа

Топоніми 

 Хобот — село в гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Хобот — село в гміні Галінув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Хобот — частина села Пшиборув у гміні Боженцин Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Хобот — частина села Ленкі в гміні Боженцин Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Хобот — осада в гміні Болеславець Верушовського повіту Лодзинського воєводства

 Хобот — община в окрузі Страконіце

Примітки